

Località

Germania 
Karlsruhe, città tedesca del Baden-Württemberg.
Distretto governativo di Karlsruhe, distretto governativo ove sorge la città.
Università di Karlsruhe, università della città.
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, museo d'arte della città.
Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix, squadra di calcio della città.
BG Karlsruhe, squadra di pallacanestro della città.

Stati Uniti 
Karlsruhe, centro abitato della Contea di McHenry, nel Dakota del Nord.

Navi 
SMS Karlsruhe (1912), incrociatore leggero della Kaiserliche Marine, varato nel 1912 ed affondato nel 1914 a causa di una esplosione interna.
SMS Karlsruhe (1916), incrociatore leggero della Kaiserliche Marine, entrato in servizio nel 1916 ed autaffondatosi a Scapa Flow nel 1919.
Karlsruhe (incrociatore), incrociatore leggero della Kriegsmarine, varato nel 1927 ed affondato nel 1940 da un sommergibile britannico.

Pagine correlate 
Carlsruhe